Tímea Babos och Sloane Stephens var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Irina Khromacheva och Maryna Zanevska vann i finalen med 6–4, 7–5 mot Victoria Kan och Demi Schuurs.

Seedning 

 Natalija Kostić /  Danka Kovinić (Andra omgången)
 Irina Khromacheva /  Maryna Zanevska (Mästare)
 Ons Jabeur /  Alison van Uytvanck (Kvartsfinal)
 Miyu Kato /  Miho Kowase (Första omgången)
 Domenica González /  Montserrat González (Första omgången)
 Indy de Vroome /  Ganna Poznikhirenko (Andra omgången)
 Jovana Jakšić /  Yuliana Lizarazo (Andra omgången)
 Jana Čepelová /  Chantal Škamlová (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 
 Huvudlottning

Franska öppna 2011